Die PDC World Youth Championship 2021 war die insgesamt elfte Ausgabe der von der Professional Darts Corporation ausgetragenen Jugendweltmeisterschaft im Dartsport. Das Turnier fand am 28. November 2021 im Butlin's Resort in Minehead statt, wo zeitgleich auch die Players Championship Finals 2021 ausgetragen wurden.

Der Vorjahressieger Bradley Brooks schied bereits im Achtelfinale mit 3:5 gegen Kevin Doets aus. Den Titel sicherte sich der Engländer Ted Evetts. Er besiegte Nathan Rafferty im Finale mit 6:4. Beide Finalteilnehmer qualifizierten sich für den Grand Slam of Darts 2022.

Format 
Das Format wurde im Gegensatz zu den Vorjahren leicht verändert. Das Turnier wurde statt an zwei verschiedenen Tagen nun nur noch an einem Tag ausgetragen. Es nahmen 32 Spieler (anstatt der noch 96 im Vorjahr) daran teil. Zunächst wurden diese Spieler in acht Gruppen à vier Teilnehmer gelost, welche zunächst im Round Robin-Format über best of 7 legs gegeneinander antraten. Die Top zwei jeder Gruppe qualifizierte sich daraufhin für das Achtelfinale. Hier wurden schließlich im K.-o.-System über best of 9 legs zwei Finalisten ermittelt, welche dann im Finale im best of 11 legs-Modus auf der großen Bühne der Players Championship Finals 2021 den Jugendweltmeistertitel ausspielten.

Preisgeld 
Das Preisgeld betrug insgesamt £ 45.000. Es verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für die PDC World Youth Championship 2021 waren folgende Spieler qualifiziert:

Zehn spielberechtigte Tour Card-Holder
  Keane Barry
  Bradley Brooks
  John Brown
  Ted Evetts
  Adam Gawlas
  Geert Nentjes
  Callan Rydz
  Ciaran Teehan
  Lewis Williams
  Niels Zonneveld

Sechs internationale Qualifikanten
  Lee Lok Yin (Hongkong)
  Shusaku Nakamura (Japan)
  Owen Roelofs (Westeuropa)
  Tobias Fischer (Südosteuropa)
  Víctor Rodríguez (Südwesteuropa)
  Bence Katona (Osteuropa) Lewis Pride

Top 8 der UK Development Tour Order of Merit
  Nathan Rafferty
  Keelan Kay
  Dom Taylor
  Reece Colley
  Liam Meek
  Jarred Cole
  Cameron Anderson
  Joshua Richardson

Top 8 der European Development Tour Order of Merit
  Rusty-Jake Rodriguez
  Fabian Schmutzler
  Sebastian Białecki
  Jurjen van der Velde
  Niko Springer
  Kevin Doets
  Mike van Duivenbode Maikel Verberk
  Nico Kurz Jack Male

Setzliste 
Die acht höchstgesetzten Spieler der PDC Order of Merit waren als Gruppenköpfe gesetzt und bildeten den ersten Lostopf.

Ergebnisse

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Finalrunde

Weblinks 
 Vorbericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

PDC World Youth Championship
Dartveranstaltung 2021
Dartwettbewerb in Minehead